Красносельская улица — название улиц в различных населённых пунктах России:

 Красносельская улица — улица в Казани.
 В Москве:
 Верхняя Красносельская улица
 Малая Красносельская улица
 Нижняя Красносельская улица
 Красносельская улица — улица в Санкт-Петербурге.